Christian Friedrich Exner (1718-1798) – architetto tedesco
Christof Exner (1915-2007) – geologo austriaco
Franz Exner (1881-1947) – criminologo tedesco
Franz Serafin Exner (1849-1926) – fisico austriaco
Sigmund Exner (1846-1926) – fisiologo austriaco
Virgil Exner (1909-1973) – designer statunitense